Kitzmiller heißt der Ort
 Kitzmiller (Maryland) in Garrett County, Maryland

Kitzmiller ist der Familienname von
 John Kitzmiller (1913–1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Johnny Kitzmiller (1904–1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Joy Kitzmiller (* 1964), US-amerikanische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Kitzmüller